Lo exclusivo es, en general, lo que excluye algo o tiene capacidad de ello. Más específicamente, puede referirse a:
 «Nosotros» exclusivo, uso de la primera persona del plural que no incluye al oyente («yo y otros, pero no tú» en contraposición del «yo, tú y posiblemente otros» del «nosotros» inclusivo);
 Disyunción exclusiva: A o B, pero no ambos;
 Lo relativo a la exclusión social, la falta de participación de ciertos segmentos de la población en la vida social, económica y cultural;
 Lo relativo a la exclusividad o privilegio que tiene una persona o corporación de hacer algo que está vedado a los demás;
 Exclusiva, noticia publicada por un medio antes que ningún otro;
 Dedicación exclusiva, incompatibilidad entre un empleo y cualquier otro;
 Producto exclusivo, producto de alta gama o del que se venden pocos ejemplares.

Referencias